Константиногорская крепость — крепость, существовавшая в Пятигорье с 1780 года. Считается одним из самых первых военных сооружений на территории Пятигорска.

Предыстория 
Ещё в 1769 году у подножья горы Бештау находился со своим лагерем генерал Де Медем. Это был временно укреплённый лагерь. Из него он совершал походы в верховья Кумы и в верховья Подкумка. В это время шла Русско-Турецкая война и одновременно на Кавказе велись военные действия. Вероятно генерал со своим лагерем при рекогносцировке определили, где лучше построить укрепление.

По завершении Русско-турецкой войны, по условиям Кючук-Кайнарджийского договора 1774 года, к России присоединилась большая территория, в числе прочих и на Северном Кавказе. Впоследствии возникла новая граница длиной более  Эту границу нужно было как-то укрепить. И тогда по указу Екатерины II в 1777 году начинается строительство укреплённой Азово-Моздокской линии. Было построено 9 крепостей, многие из этих крепостей впоследствии стали городами, так возникли Ставрополь и Георгиевск.

Название 
23.07 (4.08) 1779 года астраханский генерал-губернатор, генерал-поручик Иван Варфоломеевич Якоби совместно с полковником Генштаба И. И. Германом фон Ферзеном провел рекогносцировку местности на Северном Кавказе и доложил князю Г. А. Потемкину предложения по устройству оборонительной линии и о необходимости
постройки ещё одной крепости: «При Бештовых горах весьма за нужное полагаю там построить сверх прежде опробованных, одно укрепление, сообразно прочим крепостям…».

В Российском географическом словаре, составленном Афанасием Щекатовым на рубеже XVIII—XIX веков, указано: «Константиновские горы — в Кавказской губернии, по-татарски называются Бекштах, что значит пять гор, а попросту Бештовые горы, недалеко одна от другой отстоящие, лежат между реками Кума и Подкумок, от Константиногорска к северо-западу».

Свое название эти горы получили в честь внука Екатерины II, великого князя Константина Павловича, родившегося 27 апреля 1779 года. Но в дальнейшем это название гор не привилось в местной топонимике и чаще использовалось прежнее — «Бештовы горы» или его русский синоним «Пятигорье». Лишь крепость сохранила свое первоначальное название «Константиногорская» на долгие годы.

Устройство 
Крепость расположена при слиянии pек Золотух (Золотушка) и Подкумка, на так называемой «Сухой черте» Кавказской линии, на равнине у самого обрыва в 5 верстах к западу от горы Машук и в 4 верстах к югу от горы Бештау. Это первое на Пятигорье русское стационарное военное оборонительное сооружение, построенное под наблюдением генерал-поручика И. В. Якоби по плану подполковника Германа фон Ферзена. 

Крепость строилась с 1780 года до осени 1783 года. Рядом с крепостью образовалась слобода и началось постоянное использование минеральных источников. 

Площадь – около трех десятин. Возможно, первоначально был развернут лишь военный лагерь полевого типа, так как упоминания о строительстве крепости встречаются в документах только с 1783 года. 

Так как в то время каменных крепостей с башнями не строили, то это были земляные укрепления с бастионами, и с полубастионами, которые вооружались орудием. Обычно гарнизон крепости составлял от 2-3 батальонов до целого полка (500—1500 человек). Орудий на крепость приходилось  Между крепостями строились более лёгкие укрепления — редуты. Редуты были рассчитаны на  солдат, где присутствовало также  Между редутами строились кордоны и пикеты. На кордонах находились 10-15 солдат или казаков. Существовали и сторожевые пикеты, которые состояли из караульного помещения и сторожевой вышки. Здесь дежурили   Стоило вблизи появиться неприятелю — на вершине этой вышки зажигался огонь. И тут же из караульного помещения выходил другой казак, который скакал на лошади и поднимал тревогу по всей линии.

В 1793 году крепость собирались реконструировать — по имеющим планам она должна была расшириться в два раза и на вооружении у неё должны были стоять не 12, а  Нет документов, подтверждающих, что эти работы проводились.

По другим данным в 1793 году крепость переустроена по проекту и под руководством генерал-майора инженерного корпуса Фридриха Фере. Крепость возобновлена и расширена (создан новый мощный и протяженный вал, сооружение расширено на север почти вдвое, площадь – около 6 десятин). Крепость могла вести огонь из 20 пушек, не пропуская конных черкесских шаек между Подкумком и Бештау. Рядом с крепостью планировалось поселить станицу казаков, территория которой также должна была быть укреплена рвами, валами и бастионами.

Центральное Предкавказье занимало очень важное стратегическое положение на Северном Кавказе — оно разделяло Восточный Кавказ (Чечня, Дагестан) и Западный Кавказ (Закубанье). То есть существовали два центра сопротивления. В центральной части, где находилась Осетия и Кабардино-Балкария — сопротивления как такового не было. И, конечно, необходимо было как можно более прочно укрепиться именно в Центральном Предкавказье. Тогда и было решено построить ещё одну линию крепостей перпендикулярно Азово-Моздокской линии, по реке Подкумок, и она получила название Подкумской линии. Первой крепостью Подкумской линии была Константиногорская крепость.

Эволюция крепости 
В 1779 году генерал-поручик Яковлев отправил Екатерине II специальное донесение о том, что желательно построить крепость у Бештовых гор. Эта местность давно была известна, в XVII веке в «Книгe Большому Чертежу» эта местность была отмечена.

В 1780 году крепость была заложена, её назвали Константиногорской. В честь внука Екатерины II цесаревича Константина. Располагалась она в том месте, где в Подкумок впадает речка Золотушка. Это нынешняя территория Новопятигорска.

Место было очень удачным:
 во-первых, с трёх сторон крепость окружали низменные поймы, которые затапливались водой в весеннее время. В остальное время года, там были трудно проходимые болота. Сама крепость стояла на надпойменной террасе. Со стороны Подкумка она до террасы круто обрывалась;
 во-вторых, массив Бештау ближе всего подходит к долине Подкумка. Орудия, стоявшие на крепости, могли простреливать всю долину Подкумка, вплоть до подножья Бештау, поэтому эта линия контролировалась;
 в-третьих, через Подкумок проходил очень важный путь сообщения между горными районами Кавказа (верховья Кубани, Закубанье и равнинной территорией). То есть перевал Кумбаши довольно удобный, с которого легко попасть в Заверховья Кубани, как раз на Подкумок.

Судя по документам, строительство началось только в 1783 году. Спустя три года стали подвозить стройматериалы, и, по всей видимости, все эти три года здесь был укреплённый полевой лагерь.

Крепость, так же как и все другие укрепления Кавказа, была земляной, имела форму неправильного четырёхугольника. Имелись треугольные выступы — полубастионы, на них и устанавливались орудия и находились стрелки. В крепости были трое ворот. Одни выходили на Подкумок, они назывались водяными воротами. Другие уходили на юг, в сторону Кисловодска — Кисловодские ворота. И Георгиевские ворота на северной стороне.

Первоначально на вооружении крепости было 12 орудий, около батальона солдат стояло по гарнизонам. Все внутренние постройки крепости в основном были деревянные, причём строевой лес приходилось брать в верховьях реки Шкакун, за Кисловодском, где в настоящее время стоит Учкекен, и ещё выше этого села, так как там доброкачественный строевой лес.

В крепости в 1783 году была построена церковь. Церковь была деревянная, поэтому до наших дней не сохранилась.

Гарнизон крепости составляли разные части, но с 1797 года по гарнизонам стояли солдаты шестнадцатого егерского полка. Комендантом крепости был генерал-майор Пётр Гаврилович Лихачёв (герой Отечественной войны 1812 года, до войны он был комендантом крепости, под его руководством строился Кисловодский редут, Ессентукский редут строился его солдатами).

В 1798 году командующий войсками на Кавказской линии генерал-лейтенант граф И. И. Морков и его правитель дел А. Ф. Ребров прибыли в Константиногорскую крепость. 

В 1798 году в крепости расположился сформированный 17 мая 1797 года 16-й егерский полк под командованием П.Г. Лихачёва.

За всё время существования крепости не было такого случая, чтобы её кто-то атаковал или осаждал, но солдаты гарнизона крепости участвовали в военных действиях; например в 1790 году произошло сражение в районе нынешнего Черкесска, казачьи части и гарнизоны крепостей сражались с войском Батал-паши, из-за чего впоследствии в этом месте возникла станица Батал-пашинская, а в настоящее время расположился Черкесск.

9/21.06.1802 года инженер-подпоручик П. Мастыгин (Матыгин) составил «План Константиногорской крепости, состоящей по правому флангу Кавказской линии. С показанием казенных работ…». (План №15 из собрания Е.Д. Фелицына). Крепость имела многоугольную форму с угловыми бастионами. На плане обозначена полковая церковь, располагавшаяся в саманной полковой казарме, где располагался и лазарет.

В 1804 году был учреждён Кавказский почтовый тракт: Старочеркасск, Ставрополь, Георгиевск вместо прежнего пути от Астрахани на Георгиевск. Позже в 1806 году был заключён контракт с Ильёй Волковым на почтовую «гоньбу»: на 16 почтовых станциях по тракту должно было находиться по 16 лошадей, а на Георгиевской – 24. Из Георгиевска шло почтовое сообщение с Константиногорском и возникшей у крепости Слободкой.

В мае-июле 1809 года командующий на Кавказской линии генерал от инфантерии Булгаков находился в лагере у Константиногорской крепости для оперативных действий в центре Линии и успокоения посетителей Минеральных вод.

8-12/20-24.08.1810 года произошло сражение гарнизона Константиногорской крепости с горцами. Памятью о них служили эпитафии на могильных плитах на военном кладбище возле курганов в нынешнем Новопятигорске.

4/16.02.1811 года при Константиногорской крепости по распоряжению А. П. Тормасова устроены меновые торги, позже – меновой двор для натурального обмена с местными горцами (закубанцами, кабардинцами, абазинцами, карачаевцами). В качестве товаров для обмена горцы предоставляли: мёд, воск, рогатый скот, лошадей, говяжье и баранье сало, звериные шкуры, глиняную посуду, кожу, лес в брёвнах и дровах, сукна собственной выделки, шерсть баранью, деревянные изделия и др.

После войны 1812 года в крепости содержались 300 польских военнопленных.

Апрель 1813 года. В Константиногорской крепости расположилась штаб-квартира Суздальского пехотного полка, комендант – полковник Иван Данилович Курнатовский.

1814 год. Комендант Константиногорской крепости – полковник Михаил Михайлович Верёвкин.

Осенью 1819 года Константиногорскую крепость занял Тенгинский пехотный полк, доукомплектованный личным составом Суздальского полка. Командиром назначен полковник И. Ф. Максимович, ранее командовавший Суздальским полком.

В 1821 году по распоряжению генерала А. П. Ермолова в Константиногорской крепости была размещена гарнизонная артиллерийская рота, которую он приказал обучать и содержать в боевой готовности.

Коменданты крепости 
 Первый комендант крепости - секунд-майор Брандт
 полковник Михаил Михайлович Верёвкин
 1797-1812 - генерал-майор Пётр Гаврилович Лихачёв
 1820-1826 - подполковник Яков Михайлович Тихоцкий

Заболевания солдат 
Больше всего солдаты в крепости страдали из-за заболеваний. Во-первых, водоёмы, которые окружали крепость, были самыми опасными рассадниками малярии. И поэтому не только заболеваемость была большая, но и смертность. Во-вторых, непривычный климат влиял на солдат, развивался ревматизм и кожные заболевания. Солдаты первыми стали использовать на практике минеральные источники Кавказских Минеральных вод.

Кладбище крепости 
Местность была болотистая, был высокий уровень стояния вод. Поэтому кладбище гарнизона было устроено на водных курганах, которые находились недалеко от крепости. Это большой новопятигорский курган в Новопятигорском сквере и 6 курганов меньших по размерам на улице Пальмиро Тольятти. Сами курганы были древние, но в самой насыпи устроили современное кладбище. И эти кладбища функционировали до 30-х годов XIX века.

На гарнизонных кладбищах хоронили не только солдат и офицеров крепости, но и ещё участников Отечественной войны 1812 года. Потому, что на КМВ ещё в 1815 году был создан Госпиталь для участников войны. Многие вылечивались, часть умирала и их тут же хоронили на гарнизонных курганах.

В начале XX века кладбища ещё функционировали, это была охраняемая территория, но никого уже не хоронили. В последующее десятилетие кладбище было заброшено.

В 1960-годах там ещё находись несколько надгробий. В настоящее время сохранилось только одно надгробие, оно находится в Краеведческом музее города Пятигорска. Так же встречаются отдельные фрагменты надгробий с кургана, но надписей на них нет. Сколько человек там было захоронено неизвестно. Как сообщают краеведы, в начале XX века было  а каменные надгробия ставились над офицерскими захоронениями. А были ещё и солдатские захоронения, ставились в основном деревянные кресты. Судя по всему, было похоронено несколько сотен человек.

Дальнейшая судьба крепости 
В 30-е годы XIX века военные действия перекинулись на более горные районы Кавказа, и крепость была упразднена. Постепенно территория застраивалась домами, разрушалась. В настоящее время этот памятник считается утраченным.

Ещё в 1960-е годы здесь прослеживались валы и рвы крепости.

На месте северного бастиона в 1968 году (начало строительства - 1965 год) был установлен памятник, который в 2010 году был полностью отреставрирован, реконструирован и в настоящее время находится на улице Пальмиро Тольятти (район Новопятигорска города Пятигорска).

См. также 
 Румянцев, Михаил Петрович

Примечания

Источники 
 Лекции зав. научным отделом Пятигорского краеведческого музея Михаила Семендяева.
 Фоменко В. А. Константиногорская крепость. — Пятигорск, 2002.

Ссылки 
 История Пятигорска. Константиногорская крепость.
 Отреставрированный памятник Константиногорской крепости открыли в Пятигорске
 Местоположение на карте
 Макет Константиногорской крепости

Исчезнувшие крепости России
Здания и сооружения Пятигорска
Крепости Ставропольского края
История Пятигорска